Kelley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kelley House (Iowa), ID-Nr. 78001217
 Kelley House (Tennessee), ID-Nr. 80003815